Егорье — название населённых пунктов:

Россия 
 Егорье — село в Междуреченском районе Вологодской области.
 Егорье — село в Ивановском районе Ивановской области.
 Егорье — село в Савинском районе Ивановской области.
 Егорье — деревня в Лавровском сельском поселении Козельского района Калужской области.
 Егорье — деревня в Плюсковском сельском поселении Козельского района Калужской области.
 Егорье — село в Медынском районе Калужской области.
 Егорье — село в Лотошинском районе Московской области.
 Егорье — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Егорье — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Егорье — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Егорье — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.

См. также 

 Ново-Егорье — село в Егорьевском районе Московской области.
 Волково-Егорье — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.